Нана Мідзукі (, нар. 21 січня 1980) — популярна японська співачка та сейю, є представником агентства Sigma Seven. Вона народилася та виросла у Ніхамі, Японія. Мідзукі проходила підготовку як співачка жанру енка. Дебютувала, як сейю, в 1998 р., проте випустила свій дебютний сингл «Omoi», під лейблом King Records 6 грудня 2000. Рік потому вона випустила свій дебютний альбом, Supersonic Girl 5 грудня 2001 р.

У наступні роки Нана користувалася скромним успіхом, що пов'язано з випуском синглу «Innocent Starter», який увійшов у десятку найкращих синглів чату Oricon, місце № 9. З тих пір релізи Мідзукі підняли її статус як успішної співачки в країні. Незважаючи на це, вона залишається плідною сейю з більш ніж 130 ролями. 3 червня 2009 р. її альбом Ultimate Diamond досяг першого місця, а її сингл «Phantom Minds», випущений 13 січня 2010, також першого.

Stüdyo AlbümleriDüzenle 

 Supersonic Girl - 5 Aralık 2001
 Magic Attraction - 6 Kasım 2002
 Dream Skipper - 27 Kasım 2003
 Alive & Kicking - 8 Aralık 2004
 Hybrid Universe - 3 Mayıs 2006
 Great Activity - 14 Kasım 2007
 Ultimate Diamond - 3 Haziran 2009
 Impact Exciter - 10 Temmuz 2010
 Rockbound Neighbors - 12 Aralık 2012
 Supernal Liberty - 16 Nisan 2014
 Smashing Anthems - 11 Kasım 2015
 Neogene Creation - 21 Aralık 2016

Derleme AlbümleriDüzenle 

 The Museum - 7 Şubat 2007
 The Museum II - 23 Kasım 2011

 Omoi - 2000
 Heaven Knows - 2001
 The Place of Happiness - 2001
 Love & History - 2002
 Power Gate - 2002
 Suddenly: Meguriaete / Brilliant Star - 2002
 New Sensation - 2003
 Still In the Groove - 2003
 Panorama - 2004
 Innocent Starter - 2004
 Wild Eyes - 2005
 Eternal Blaze - 2005
 Super Generation - 2006
 Justice to Believe / Aoi Iro - 2006
 Secret Ambition - 2007
 Massive Wonders - 2007
 Starcamp EP - 2008
 Trickster - 2008
 Shin Ai - 2009
 Mugen - 2009
 Phantom Minds - 2010
 Silent Bible - 2010
 Scarlet Knight - 2011
 Pop Master - 2011
 Junketsu Paradox - 2011
 Synchrogazer - 2012
 Time Space EP - 2012
 Bright Stream - 2012
 Vitalization - 2013
 Kindan no Resistance - 2014
 Eden - 2015
 Angel Blossom - 2015
 Exterminate - 2015
 Pray - 2016
 STARTING NOW! - 2016

Озвучка в аніме

ТБ

OVA

Повнометражна анімація

Ігри

Drama CD

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Офіційний сай at Sigma7  
 Official fan program  
 Фан форум Нани Мідзукі
 Nana Mizuki Thai Fan Board

Сейю